Arbanasi (Bośnia i Hercegowina)
 Arbanasi (Bułgaria)